Jorge Newbery es el nombre de varios clubes que homenajean al pionero de la aviación argentina Jorge Newbery:

Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Laprida, provincia de Buenos Aires.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Maipú, provincia de Buenos Aires.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Salliqueló, provincia de Buenos Aires.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Club Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Club Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.
Club Jorge Newbery, club de básquetbol argentino de la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero.
Club Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Ucacha, provincia de Córdoba.
Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Buchardo, provincia de Córdoba.
Club Social y Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Club Social y Deportivo Jorge Newbery, club argentino de futsal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.